O Sporting Clube de Braga Feminino é uma equipa de futebol feminino português da cidade de Braga . É a secção feminina do SC Braga . Eles são os actuais campeões portugueses ao vencerem o Campeonato Nacional de Futebol Feminino 2018-19 .

Jogadoras

Plantel atual 
 A 21 de fevereiro de 2022. de acordo com o site do SC Braga .

Antigas jogadoras 
 Jéssica Silva
 Edite Fernandes
 Matilde Fidalgo

Registo Histórico

Competições nacionais 

 Campeonato Nacional : 

Vencedores (1) : 2018–19 

 Taça de Portugal : 

Vencedores (1) : 2019–20 

 Supertaça de Portugal : 

Vencedores (1) : 2018

Competições Internacionais 
Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA: 16-avos de Final em 2019–20;

Ligações externas 

 Site do Sporting Club de Braga 
Sporting Clube de Braga
Clubes de futebol feminino de Portugal